«Генерал» (также «Паровоз „Генерал“»; , 1926) — немая приключенческая комедия  режиссёра Бастера Китона, сыгравшего здесь также главную роль. Фильм считается классикой и вершиной  творчества Китона. Сюжет основан на произошедшей в 1862 году Великой паровозной гонке, связанной с угоном паровоза и последующей погоней локомотивов. По мере усложнения съемок бюджет вырос с 400 до 700 тысяч долларов. Сцена падения с горящего моста локомотива «Техас» стала самой дорогой за всю историю немого кино. Фильм находится на 198-м месте списка 250 лучших фильмов по версии IMDb, также в 1989 году он вошел в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США как «культурно, исторически или эстетически значимый».

Сюжет 
Джонни Грэй — инженер-машинист паровоза «Генерал», приезжает  в Мариетте, штат Джорджия, чтобы повидаться с девушкой Аннабель Ли, в которую давно влюблен. Придя к её семье в гости, он узнает, что началась Гражданская война. Отец и брат Аннабель идут записываться добровольцами в армию южан. Чтобы впечатлить девушку, Джонни также решает стать добровольцем. Но его наотрез отказываются брать в ряды армии, в связи с тем, что он является машинистом поезда и он будет больше полезен в тылу. Семья Аннабель начинают считать его трусом и позором юга. Аннабель разочаровывается в Джонни.

Вскоре шпионы севера  угоняют «Генерала», чтобы предотвратить  пополнение запасов армии Конфедерации. Также они похищают Аннабель, которая находилась в товарном вагоне. Джонни сразу же замечает это и преследует локомотив, сначала пешком, затем на дрезине и велосипеде, ему удаётся добраться до станции в Кингстоне. Он предупреждает конфедератов, об угоне, они готовят локомотив «Техас». Джонни возглавляет управление им и начинает погоню за «Генералом», не замечая, что вагоны с отрядом солдат были не подсоединены с ведомым вагоном. Северяне, заметив догоняющий их «Техас», устраивают разные препятствия: бросают доски, отсоединяют вагоны. Джонни виртуозно управляет локомотивом и одновременно убирает доски с рельс и меняет направления шпал, чтобы не столкнуться с отсоединенными вагонами. Погоня продолжается вдоль севера, армия конфедератов Теннесси получает приказ отступить, а Северная армия продвигается вслед за ней. 

Джонни, добравшись до лагеря северян, прячется в лесу. Ночью он проникает в лагерь, узнает планы командования и вызволяет Аннабель. Утром, Джонни, замаскировавшись под северянина, прячет Аннабель в мешок, пробирается  на железнодорожную станцию и угоняет своего «Генерала». За локомотивом начинают погоню. Джонни и Аннабель повреждают рельсы и поджигают мост,  после им удаётся добраться до южан. Джонни предупреждает командиров о наступлении северян, присоединившись к войскам, бросается защищать мост. Тем временем северяне чинят рельсы и продолжают погоню, но  локомотив падает с обуглившегося моста. Начинается сражение, Джонни выстреливает из пушки, уничтожает плотину, и солдат северян смывает огромными потоками воды. Армия севера отступает. 

После победы над северянами, Джонни возвращается к «Генералу», там он обнаруживает оглушенного командира северян, который пришёл в сознание. Джонни берет его в плен и ведёт в штаб южан. Джонни награждают, дают ему звание лейтенанта и офицерскую шпагу. После Джонни вместе с Аннабель, стесняясь проходящих мимо солдат, всё же целуются.

В ролях 
 Бастер Китон — Джонни Грэй
 Мэрион Мак — Аннабель Ли
 Глен Кавендер — капитан Андерсон
 Джим Фарли — генерал Тэтчер
 Фредерик Врум — генерал южан
 Джо Китон — генерал северян
 Майк Донлин — генерал северян
 Чарльз Генри Смит — отец Аннабель
 Фрэнк Барнс — брат Аннабель

История создания 
В основу сценария положен эпизод Гражданской войны Севера и Юга, описанный бывшим капралом северян Уильямом Питтенджером в книге 1863 года «Отвага и страдание: история великого железнодорожного приключения».

Сцена битвы у реки Рок-Ривер между южанами и северянами снималась одновременно шестью камерами. В съёмках принимали участие 500 национальных гвардейцев из Орегона, изображавших враждующие стороны. Несколько статистов при взрывах пострадали, а Бастер Китон был травмирован взрывной волной.

Прокат и признание 
На американской премьере 5 февраля 1927 года, картина не имела успеха ни у публики, ни у рецензентов.

«Генерал» был вновь выпущен в 1962 году по инициативе мюнхенского прокатчика и завоевал широкий успех. Именно «Генерал», с огромным успехом показанный в 1962 году Французской синематекой, заставил критиков и публику вспомнить о великом мастере немого кино.

Фильм покадрово был отреставрирован для показа на Каннском кинофестивале. Озвучен музыкой Дзё Хисаиси.

Во время масштабного опроса кинокритиков в 2012 году многие отнесли «Генерал» к числу лучших фильмов всех времён и народов.

По словам Орсона Уэллса: «Да, конечно, я люблю Чаплина, я написал для него сценарий „Месье Верду“, но перед Китоном я просто благоговею. Я только что пересмотрел „Генерала“, это фильм неописуемой красоты!».

См. также 
 Крутой маршрут (фильм, 1956)

Примечания

Литература 
 Мусский И. А. 100 великих зарубежных фильмов. — Москва: Вече, 2008. — 480 с. — 5000 экз. — ISBN 978-5-9533-2750-3.
 Уэллс об Уэллсе / Сост., комментарий, перевод Н. Цыркун. М.: Радуга, 1990.

Ссылки 
  
  

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Кинокомедии США
Кинокомедии 1926 года
Немые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы, основанные на реальных событиях
Исторические фильмы о 1860-х годах
Фильмы о Гражданской войне в США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1926 года
Фильмы о железной дороге
Фильмы Клайда Брукмана
Полнометражные фильмы
Фильмы о ворах